Le tournoi de tennis du Canada est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1975 se dispute à Toronto du 11 au .

Marcie Louie remporte le simple dames. En finale, elle bat Laura duPont.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Julie Anthony et Margaret Smith Court.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Canada
 Saison 1975 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1975
Canada